Aquin oder d’Aquin ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine d’Aquin (auch Daquin) (1629–1696), französischer Arzt
 Hubert Aquin (1929–1977), frankokanadischer Schriftsteller
 Louis d’Aquin (1667–1710), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof
 Luc d’Aquin (1641–1718), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof
 Thomas von Aquin (1225–1274; auch Thomas Aquinas genannt), italienischer Dominikaner, Philosoph, Kirchenlehrer und bedeutender katholische Theologe 

Aquin steht für:
 Aquin (Haiti), Stadt im Département Sud, Haiti

Siehe auch:
 Thomas von Aquino (Begriffsklärung)
 St. Thomas of Aquinas
 Daquin